BoOzy’ OS и Cristal Камень или Cristal Камень ( или ) — французский короткометражный анимационный фильм 2013 года, режиссёра Дж. К. Арсына.

Сюжет 
BoOzy’ OS ищет «Cristal» Анси.

Роли озвучивают 

 Дж. К. Арсына — BoOzy’ OS
 Джордж Колаццо — Виктор Чай

Саундтрек 
BoOzy’ OS и Cristal Камень’ OSt или Cristal Камень’ OSt ( или ) — саундтрек из фильма «Cristal Камень».

Призы и фестивали 
 2013 —  Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси — главный приз на «+ de courts! Online animation film contest by Annecy»
 2014 —  Le mois du court-métrage — главный приз
 2020 —  Oniros Film Awards — номинация в категории «Лучший короткометражный мультфильм».
 2020 —  Sea & Beach Film Festival — главный приз в категории «Лучший постер фильма».
 2022 —  DIFF - Druk International Film Festival — Награда за выдающиеся достижения в категории «Лучший Мультфильм».
 2023 —  WFCS - World Film Carnival Singapore — Награда за выдающиеся достижения в категории «Лучший Мультфильм».

Примечания

Ссылки 
   
   
 BoOzy' OS et la Gemme de Cristal на сайте Box Office Mojo
 Официальный сайт анимационного фильма
 Клип на YouTube

Короткометражные фильмы 2013 года
Мультфильмы Франции 2013 года
Кинокомедии 2013 года
Компьютерные анимационные фильмы Франции
Короткометражные мультфильмы Франции
Мультфильмы Франции в жанре фэнтези
Кинопародии
Мультфильмы о динозаврах